Orcus, personnage de la mythologie, peut faire référence à :

 Orcus, divinité (?) de l'Enfer étrusque.
 Orcus, un personnage de Donjons et Dragons, nommé en référence à la divinité.
 (90482) Orcus, un des objets massifs de la ceinture de Kuiper.
 Orcus est un genre de Coléoptère de la famille des Coccinellidae.